It's Time – album di Max Roach del 1962
 It's Time – album dei The Guess Who del 1966
 It's Time – album di Michael Bublé del 2005
 It's Time – album di Stefanie Sun del 2011
 It's Time – EP degli Imagine Dragons del 2011
 It's Time – singolo degli Imagine Dragons del 2012, dall'album Night Visions